The Charlatans peut désigner : 

 The Charlatans, groupe de rock britannique
 The Charlatans, groupe de rock américain